Grisolles, commune française de l'Aisne
 Grisolles, commune française de Tarn-et-Garonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France